Chambira (rivier)
Chambira-palm of Astrocaryum chambira